Osoby o tym nazwisku:
 Itzhak Perlman – izraelski skrzypek
 Linda Perlman – amerykańska brydżystka
 Rhea Perlman – amerykańska aktorka filmowa i telewizyjna
 Ron Perlman – amerykański aktor filmowy i telewizyjny, reżyser i scenarzysta